Cañizal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañizal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cañizal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar